Simona Halep era la detentrice del torneo, ma si è ritirata prima del torneo a causa di un infortunio.

In finale Garbiñe Muguruza ha sconfitto Barbora Krejčíková con il punteggio di 7-66, 6-3.

Teste di serie
Le prime otto teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Elina Svitolina (secondo turno)
  Karolína Plíšková (terzo turno)
  Aryna Sabalenka (quarti di finale)
  Petra Kvitová (secondo turno)
  Kiki Bertens (secondo turno)
  Belinda Bencic (terzo turno)
  Viktoryja Azaranka (ritirata) 
  Iga Świątek (terzo turno)

  Garbiñe Muguruza  (campionessa)
  Elise Mertens (semifinale) 
  Madison Keys (secondo turno) 
  Markéta Vondroušová (secondo turno) 
  Petra Martić (primo turno) 
  Elena Rybakina (secondo turno)
  Anett Kontaveit (terzo turno) 
  Maria Sakkarī (primo turno)

Wildcard

  Tímea Babos (primo turno)
  Cori Gauff (quarti di finale)

  Anastasija Potapova (quarti di finale)

Qualificate 

  Kaia Kanepi (primo turno)
  Irina-Camelia Begu (primo turno)
  Liang En-shuo (primo turno)
  Lesja Curenko (primo turno)

  Tereza Martincová (terzo turno) 
  Ana Bogdan (primo turno) 
  Katarina Zavac'ka (primo turno) 
  Ana Konjuh (primo turno)

Lucky loser 

  Misaki Doi (secondo turno)

  Martina Trevisan (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Dubai Tennis Championships 2021